HMS „Adam & Eve” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Adam & Eve” – 20-działowy okręt zaopatrzeniowy z połowy XVII wieku, ex-holenderski
 HMS „Adam & Eve” – 6-działowy żaglowiec z 2. połowy XVII wieku, ex-holenderski

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów